

Antropologia 
Bru – minoranza etnica presente in Vietnam, Laos e Thailandia

Codici 
 BRU – codice CIO del Brunei
 BRU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Bruxelles-National (Belgio)

Geografia
Brû – comune francese del dipartimento dei Vosgi

Persone
Carlos Bru – cestista e allenatore di pallacanestro messicano
Francisco Bru – calciatore, arbitro di calcio e allenatore di calcio spagnolo
Jonathan Bru – calciatore mauriziano, fratello di Kévin
Kévin Bru – calciatore mauriziano, fratello di Jonathan
Myriam Bru – attrice francese
Raymond Bru – schermidore belga
Yannick Bru – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 francese